Катальди () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Катальди, Данило (род. 1994) — итальянский футболист.
 Катальди, Пьетро Антонио (1548—1626) — итальянский математик.

См. также 

 Катальдо